Оукли има више значења:
 Оукли (Вајоминг), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вајоминг
 Оукли (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Оукли (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Оукли (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо
 Оукли (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Оукли (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген